В первом чемпионате СССР по футболу среди женщин в 1990 «Мерей» (Алма-Ата) занял 7 место (высшая лига).

Участие в Чемпионате состоялось благодаря приходу спонсора и смены названия с «Грация» на «Мерей»

Руководили командой — тренерский дуэт: Александра Соловьёва и Виталия Шашкова.

Разия Нуркенова — первый игрок клуба («Мерей») проведший матч за национальную сборную (матч 5 мая 1990 СССР — Болгария 1:1). Всего в 1990 году провела 5 матчей.

Сезон 1990 
Чемпионат СССР по футболу среди женщин в 1990 году проходил в двух зонах. «Мерей» выступал в первой зоне. По окончании соревнований в зонах были стыковые матчи со соответствующим местом в зоне 2.

В ходе регулярного чемпионата «Мерей» проиграл всего 4 матча:
 0:2 «Серп и Молот» (1 место (итоговое место ), Москва);
 1:3 «Текстильщик» (2 место (итоговое место ), Раменское);
 0:1 «Бакинка» (5 место, Баку);
 0:2 «Монолит» (10 место, Москва)

Особенно чувствительно было поражение от аутсайдера «Монолит» (Москва), которое не позволило «Мерей» занять 2-е место в зоне и в стыковых матчах побороться за бронзовые медали Чемпионата.

В матче за 7-8 место «Мерей» победил «РАФ» (Елгава) 3:0

Свои первые три мяча забила Лариса Савина впоследствии встав лучшим бомбардиром «ЦСК ВВС» в Чемпионатах России (94 гола) и в Кубках России (11 голов).

Изменения в составе 
По сравнению с 1989 годом в составе клуба произошли следующие изменения:
 УШЛИ:
 Анна Корепова — получила травму и завершила карьеру
 Ольга Сафиуллина — вышла замуж и завершила карьеру
 ПРИШЛА:
 Наталья Подойницына из клуба «Олимп» Караганда

Результаты выступлений

Состав клуба 
Состав клуба в сезоне

 Зоя Ананьева
 Ольга Бурковецкая
 Сауле Джарболова
 Наталья Дорошева
 Марина Коломиец
 Гульнара Карымсакова
 Юлия Кельдюшева
 Оксана Коханная
 Бота Купешова
 Марина Мамаева
 Гайша Мусина
 Анна Остроухова
 Наталья Подойницына (вратарь)
 Лариса Савина
 Александра Светлицкая
 Наталья Смолякова
 Анна Харебова

Бомбардиры 
В сезоне мячи забивали:
 —14 Лариса Савина
 —4 Сауле Джарболова
 —3 Александра Светлицкая
 —2 Марина Коломиец, А.Соколова
  Ольга Бурковецкая, Снежана Гогуля, Оксана Коханная, Марина Мамаева
 3 технические победы (3-0)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат СССР на сайте rsssf.com

Литература 
 
 

1990 год в женском футболе
Футбол в СССР в 1990 году
Женский футбол в СССР
Сезоны футбольных клубов 1990
Сезоны ЖФК ЦСК ВВС Самара